Maria Lenk - Nadadora do Brasil.
Parque Aquático Maria Lenk - Sede esportiva no Rio de Janeiro.
Troféu Maria Lenk - Principal competição da natação brasileira.

Desambiguação